John Stanley (1712-1786), compositeur, claveciniste et organiste britannique,
 John Stanley,  baronnet de Grangegorman  (1663-1744), homme politique irlandais,
 John Stanley,  baron Stanley d'Alderley, (1766-1850), pair et politicien britannique,
 John Mix Stanley (1814-1872), peintre américain,
 John Stanley (1914-1993), auteur américain de bande dessinée,
 John Stanley (1942-), homme politique britannique.